Алексей Андреевич Василевский (род. 21 января 1993 года в Уфе, Россия) — российский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком «Автомобилиста», выступающего в КХЛ.

Биография 
Отец Алексея — Андрей Леонидович Василевский (род. 1966) — профессиональный хоккейный голкипер. Воспитанник уфимского хоккея, он сделал себе имя в тюменском «Рубине», а под занавес карьеры вернулся в Уфу. К тому моменту у него уже подрастали двое сыновей — Алексей 1993 г. р. и Андрей 1994 г. р. Обоих решено было отдать в хоккейную секцию «Салавата Юлаева». Поначалу оба играли на позиции нападающего, однако позже старший переквалифицировался в защитника, а младший — во вратаря. Ныне Алексей играет в «Автомобилисте». Андрей сейчас выступает в НХЛ за «Тампу Бэй».

19 декабря 2012 года он вошёл в предварительный состав молодёжной сборной для участия в чемпионате мира 2013. Однако 24 декабря 2012 года тренерский штаб сборной принял решение расстаться с Алексеем Василевским и Никитой Трямкиным.
В ноябре 2018 вызван в национальную сборную России.

Статистика

Клубная карьера

Ссылки 
 
 
 Профиль игрока на сайте Российский хоккей

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Толпар»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Автомобилист»